Villagra ist der Familienname folgender Personen:

 Cristian Villagra (* 1985), argentinischer Fußballspieler
 Cristobal Henriquez Villagra (* 1996), chilenischer Schachspieler
 Federico Villagra (* 1969), argentinischer Rallyefahrer
 Florencio Xatruch Villagra (1811–1893), Präsident von Honduras
 Francisco de Villagra (1511–1563), Gouverneur von Chile
 Pedro de Villagra y Martínez (1513–1577), spanischer Soldat und Gouverneur eines Gebiets des heutigen Chiles